Tlaltepingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlaltepingo, Hidalgo, ort, Lolotla, 
 Tlaltepingo, San Luis Potosí, ort, San Martín Chalchicuautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar